Школьный — различные значения:

Персоналии 
 Школьный, Нестор Александрович (1902—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Школьный, Фёдор Митрофанович (1908—1977) — Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Школьный — посёлок в Столбцовском районе Минской области.

Россия 

 Школьный — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Школьный — посёлок в Фроловском районе Волгоградской области.
 Школьный — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Школьный — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Школьный — посёлок в Нейском районе Костромской области.
 Школьный — посёлок в Крымском районе Краснодарского края.
 Школьный — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Школьный — посёлок в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Школьный — посёлок в Сердобском районе Пензенской области.
 Школьный — посёлок в Сысертском районе Свердловской области.
 Школьный — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Школьный — посёлок в Исетском районе Тюменской области.

Острова 
 Школьный — остров на Волге в Икрянинском районе Астраханской области.
 Школьный — остров в северной части Финского залива Балтийского моря вблизи Выборгского залива.

См. также 
 Школьный бал
 Школьный вальс
 Школьный мюзикл
 Школьный стрелок

 Школьный Линукс
 Школьный портал

 Школьный компас
 Школьный переулок

 Школьная (значения)
 Школьное